Le mot fusiformis est une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « , en forme de fuseau ».

En taxonomie, le mot fusiformis est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, voir la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique